Ruscio ima više značenja:
 Ruscio, Frosinone
 Ruscio, Perugia